Tear the World Down — дебютный студийный альбом рок-группы We Are the Fallen. Релиз в США состоялся 11 мая 2010 и 10 мая в Англии на лейбле Universal Republic. Первый сингл с альбома называется "Bury Me Alive".

Список композиций

Участники записи 
 Карли Смитсон — Вокал
 Бен Муди — Гитара
 Рокки Грей — Ударные
 Джон ЛеКомпт — Ритм-гитара
 Марти О’Брайен — Бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Альбомы альтернативного рока
Альбомы готик-метала
Дебютные альбомы 2010 года